Села:
 Чернече — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Чернече — Балтський район, Одеська область
 Чернече — Полтавська область, Гадяцький район
 Чернече — Полтавська область, Лубенський район

 Чернече — Кіровоградська область, Новогеоргіївський район. Було затоплене Кременчуцьким водосховищем. 

Селище:
 Чернече — Черкаська область, Чигиринський район
Урочище:
 Чернече (Чернечий Ліс) — урочище на території Канівського району Черкаської області